USS Downes (da John Downes, ufficiale della marina americana) è stato il nome di tre unità navali della United States Navy:
 USS Downes (DD-45) – cacciatorpediniere della classe Cassin, entrato in servizio nel 1915 e radiato nel 1934.
 USS Downes (DD-375) – cacciatorpediniere della classe Mahan, entrato in servizio nel 1936 e radiato nel 1945.
 USS Downes (FF-1070) – fregata della classe Knox, entrata in servizio nel 1971 e radiata nel 1992.